

Persone
 Brian Harley (1883-1955) – compositore di scacchi britannico
 David Harley Daniels (1971) – ex cestista e allenatore di pallacanestro canadese
 Henry Harley Arnold (1886-1950) – generale statunitense e pioniere dell'aviazione
 John Harley (1886-1960) – calciatore scozzese naturalizzato uruguaiano
 Jon Harley (1979) – ex calciatore inglese
 Kevin Harley (1994) – cestista francese
 Leandro Gómez Harley (1902-1979) – cestista e ostacolista uruguaiano
 Margaret Harley, duchessa di Portland (1715-1785) – nobildonna inglese
 Matthew Harley Goss (1986) – ex ciclista su strada e pistard australiano
 Robert Harley, I conte di Oxford e conte di Mortimer (1661-1724) – politico britannico

Personaggi immaginari
 Harley – personaggio dell'anime Pokémon
 Harley Quinn – personaggio della serie animata Batman
 Harley Cooper – personaggio della soap Sentieri

Altro
 Harley – villaggio e parrocchia civile del Regno Unito
 Harley – prenome maschile e femminile inglese
 Harley-Davidson – casa motociclistica statunitense